The Color Orange – organizacja założona w 2008 roku przez Jensa Galschiøta, mająca na celu naświetlenie naruszania praw człowieka w Chinach z okazji Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w roku 2008.

Apel 
The Color Orange został wykorzystany jako symbol protestu przeciwko naruszania praw człowieka w Chinach. Głównym celem organizacji było danie uczestnikom, odwiedzającym oraz chińskiej populacji możliwości poinformowania świata, że coś jest nie tak. W tym celu użyto pomarańczowych kapeluszy, toreb, krawatów, papieru, ubrań itd. Organizacja wypowiedziała się na temat naruszania praw: "Pełna cenzura może zabronić używania symboli praw człowieka, ale organizacja The Color Orange nie może zostać zakazana."

Wydarzenia

Pomalowanie Kolumny Wstydu (Pillar of Shame) na pomarańczowo 
Organizacja The Color Orange zadecydowała pomalowanie Kolumny Wstydu, która stała się symbolem pamięci o masakrze na placu Tian’anmen. Celem akcji było oprotestowanie naruszania praw człowieka.

Jens Galschiøt i jego załoga polecieli do Hongkongu, by osobiście pomalować statuę, ale, kiedy dwudziestego szóstego kwietnia przybyli na miejsce, nie zostali wpuszczeni do miasta. Artysta został zatrzymany już w porcie lotniczym.

Ruch Chińskiej Demokracji zadecydował o pomalowaniu rzeźby w celu skupienia się na prawach człowieka w Chinach oraz by wesprzeć działania organizacji The Color Orange. Statua została pomalowana przez studentów Uniwersytetu w Hongkongu oraz chińskich członków Ruchu Demokratycznego bazującego w tym samym mieście. Do Ruchu należą między innymi: prezes Unii Handlowej w Hongkongu, Cheuk Yan Lee, poeta Szeto Wah, prawnik Albert Ho, aktywista i artysta Longhair oraz niektórzy członkowie Parlamentu.

Wspieranie The Color Orange przez duńskich celebrytów 
Podczas Olimpiady w Chinach organizacja rozpoczęła ubieranie rzeźb w pomarańczowe ubrania.

Włamanie na chińską stronę Igrzysk Olimpijskich 
Organizacja odebrała połączenie od anonimowej osoby twierdzącej, iż hakerzy zmienili nagłówki oficjalnej strony Olimpiady w Chinach na pomarańczowe. Kolor pomarańczowy to symbol naruszania praw człowieka w Chinach.

Usain Bolt wygrywa bieg na 100 metrów, nosząc pomarańczową bransoletę 
Podczas swojego legendarnego biegu Usain Bolt miał przy sobie pomarańczową bransoletę. Jens Galschiøt twierdził, że nie znał motywów Bolta dotyczących bransolety. W czasie Olimpiady w 2008 roku kolor pomarańczowy stał się sygnałem dla świata, iż coś jest nie tak z prawami człowieka w Chinach.

Zobacz też 
 Igrzyska olimpijskie
 Prawa człowieka
 Pillar of shame
 Jens Galschiøt

Przypisy 

Organizacje ochrony praw człowieka
Duńscy artyści